

Bande dessinée 
 Weird Science est le nom d'une série de comics publiée par EC Comics

Télévision 
 Weird Science est le nom original de la série Code Lisa

Cinéma 
 Weird Science, le titre anglophone du film Une créature de rêve, de 1985

Musique 
 Weird Science est le nom d'un groupe électronique composé de Steve Aoki et de Blake Miller